Калпепер:

Персоналии 
 Калпепер, Томас (ок. 1514 — 1541) — придворный при дворе Генриха VIII.
 Кэльпепер, Томас (1578—1662) — английский экономист.
 Калпепер, Николас (1616—1654) — английский фармацевт, ботаник и врач.
  (род. 1969) — профессиональный игрок в американский футбол.

Топонимы 
 Калпепер — город в округе Калпепер, в штате Виргиния, США.
 Калпепер — административно-территориальный округ в штате Виргиния, США.